

Факсон — місто, штат Оклахома
 Факсон — переписна місцевість, штат Пенсільванія